Personen
 Yvonne Bornand (1907-?), Zwitserse schermster
Plaatsen
 Le Grand-Bornand, plaats in Frankrijk
 Le Petit-Bornand-les-Glières, plaats in Frankrijk